Franciszek Krawczykowski (1904–1943) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego i Armii Krajowej, nauczyciel
 Franciszek Krawczykowski (1906–1952) – podporucznik Narodowych Sił Zbrojnych, harcerz, nauczyciel

Przypisy